Ngaren kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngaren (administrativ by i Indonesien, lat -7,24, long 110,74), Jawa Tengah, 
 Desa Ngaren (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 110,06), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar